Mikkion () ist der Name von:

 Mikkion (Choragos), einer der Choragen bei den Komödien in Halai
 Mikkion (Maler), Schüler des Zeuxis
 Mikkion, Arzt um 100 n. Chr. siehe Mikion (Mediziner)